Algade (i Holbæk Ahlgade) er navnet på hovedgaden i en række gamle danske købstæder:

 Ahlgade (Holbæk)
 Algade (Ejby)
 Algade (Fjerritslev)
 Algade (Gørlev)
 Algade (Kalundborg)
 Algade (Korsør)
 Algade (Middelfart)
 Algade (Nykøbing Sjælland)
 Algade (Ringe)
 Algade (Roskilde)
 Algade (Vordingborg)
 Algade (Aalborg)
 Algade (Skælskør)

Se også
 Algade (Den Gamle By)
 Algade, hovedgaden i den fiktive provinsby Korsbæk fra tv-serien Matador

I nogle byer er hovedgadens navn blevet omtolket til Adelgade.